Сергей Матюшин:
 Матюшин, Сергей Васильевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Матюшин, Сергей Иванович (1943—2012) — российский писатель и переводчик.